Höynck (auch Hoeynck oder Höink) ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Höynck (1701–1749), deutscher Abt im Prämonstratenserstift Wedinghausen
 Coelestin Höynck (auch: Coelestinus Höink; 1659–1727), Abt des Klosters Grafschaft
 Dominik Höink (* 1981), deutscher Musikwissenschaftler
 Everhard Höynck (1616–1675), Bürgermeister von Brilon
 Rainer Höynck (1927–2018), deutscher Kulturjournalist
 Theresia Höynck (* 1967), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Wilhelm Höynck (* 1933), deutscher Diplomat